Александр Быстров:
 Быстров, Александр Кирович (род. 1956) — художник-мозаичист, автор ряда мозаик для Петербургского метрополитена.
 Быстров, Александр Михайлович — аким города Усть-Каменогорск.
 Быстров, Александр Павлович (род. 1998) — российский кёрлингист.
 Быстров, Александр Семёнович (1904—1964) — начальник Особого отдела НКВД по Ленинградскому фронту, генерал-лейтенант.